

Дани сећања 

1310-е п. н. е.

fr:1314 av. J.-C.